White Star Brussel (officiële naam: Royal White Star Bruxelles) was een Belgische voetbalclub uit het Brusselse Sint-Jans-Molenbeek. De club was bij de KBVB aangesloten met stamnummer 5750 en had rood-wit als clubkleuren. Begin 21e eeuw klom de club op tot de nationale reeksen.

Geschiedenis
In 1948 werd een club opgericht met de naam FC Kapelleveld, die in het amateurvoetbal ging spelen. Na enige tijd beslisten enkelen een nieuwe club op te richten, met dezelfde naam, maar dan wel bij Belgische Voetballiga aan te sluiten, want de ploeg speelde toen nog in het Arbeidersvoetbal. De clubkleuren werden groen en wit, en men ging spelen aan de Leuvensesteenweg in Evere. In 1950 veranderde men de clubnaam naar Woluwe FC en nam men de wit-zwarte kleuren van de gemeente over. In 1954 sloot de club uiteindelijk officieel aan bij Belgische Voetbalbond en begon in de toenmalige laagste reeks, Derde Provinciale. Men speelde in het Fallonstadion. In 1959 kon de club naar Tweede Provinciale promoveren. Door meningsverschillen met de gemeentelijke overheid, trok men weg uit het Fallonstadion en ging in de wijk Kapelleveld spelen.

Een andere club uit de omgeving, White Star AC, met stamnummer 47, speelde al sinds 1960 in het Fallonstadion. Deze club fusioneerde in 1963 met Racing Club de Bruxelles tot Racing White. Woluwe neemt de ster van White Star over, en Woluwe FC neemt de benaming White Star Woluwe FC over. Men neemt rood-wit als clubkleuren aan. Het embleem wordt een witte ster, omcirkeld door een wit-zwart dambordpatroon. Dat dambord verdwijnt in 1970 uit het logo. De club kende echter een moeilijker periode. Zo waren er in 1970 zelfs voorstellen tot opslorping door buurclubs Racing White of een fusie met Olympic Stockel. De club zakte tot in Derde Provinciale. In 1972 moest de club weg uit het oude stadion in de wijk Kapelleveld. Men vond onderdak in het Stade Fallon waar Racing White speelde en waar men op het tweede terrein kon gaan spelen. De club zakte echter wel weg naar de allerlaagste reeks, Vierde Provinciale. Een jaar later fusioneerde Racing White met Daring Club de Bruxelles tot RWDM en verhuisde naar Molenbeek. White Star Woluwe kon zo weer op het eerste terrein van het stadion gaan spelen.

In 1975 kon White Star Woluwe terug promoveren naar Derde provinciale. Langzaam maar zeker volgde een opmars, weg uit de laagste provinciale afdelingen. In 2003 promoveerde de club uit Eerste Provinciale en kon naar de nationale bevorderingsreeks, Vierde Klasse. De club eindigde er meteen tweede en dwong er een eindrondeplaats af. Dankzij finalewinst in die eindronde promoveerde WS Woluwe zo meteen door naar Derde Klasse. In het seizoen 2010-2011 speelde het kampioen in derde klasse B en promoveerde zo naar tweede klasse.

Op 15 april 2013 raakte bekend dat WS Woluwe in vereffening zou gaan, omdat de schuldenlast te hoog was. Vier dagen later werd de club alsnog gered. Een groep investeerders uit Dubai, die eerder in reeksgenoot FC Brussels wilden investeren, besloten hun geld in WS Woluwe te pompen. Een week later kreeg de club ondanks de kapitaalinjectie te horen dat het geen licentie zou krijgen. Het ging in beroep en kreeg van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) toch een licentie toegewezen. Voor Michel Farin, die sinds 1999 voorzitter was van de club, was er in het nieuwe bestuur geen plaats. In de zomer van 2013 werd de naam van de club officieel veranderd in Royal White Star Bruxelles.

In het seizoen 2015/16 werd de club kampioen van de Tweede klasse. Hierop volgde geen promotie naar de Eerste klasse, de hoogste voetbaldivisie in België. Zowel de licentiecommissie van de KBVB als (in hoger beroep) het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) weigerden White Star een licentie. Dit vanwege een schuldenlast van vier miljoen euro en omdat de club niet over een stadion beschikte. De club degradeerde en werd in het seizoen 2016/17 driemaal geschorst door de KBVB vanwege betalingsachterstanden aan (oud-)spelers. De club degradeerde wederom, nu naar de Tweede klasse amateurs. Daarin zou de club nooit aantreden vanwege financiële problemen en omdat ze uit het Edmond Machtensstadion gezet was. De thuiswedstrijd op 13 augustus tegen Sporting Bruxelles (0-8) in de derde ronde van de Beker van België 2017-18 bleek de laatste wedstrijd. Op 26 oktober 2017 besliste de Brusselse rechtbank van eerste aanleg dat de club ontbonden moet worden omdat ze niet het schuldenbemiddelingstraject naleeft.

Resultaten

Trainers
 1972-1974:  François Konter
 1999-2000:  Michel Desmecht
 2000-2010:  Charles Chapelle
 2010-2012:  Felice Mazzu
 2012-2013:  Felice Mazzu,  Ludovic Batelli,  Cisco Ferrera
 2013-2014:  Jean-Guy Wallemme,  Abdou Karim Ba,  Lionel Bah,  John Bico
 2014-2016:  John Bico
 2016-2017:  John Bico,  Azubuike Oliseh,  John Bico

Bekende ex-spelers
 Patrick Amoah (2009-2011, 2012-2013)
 Maxime Chanot (2011-2013)
 Jérémy De Vriendt (2011-2012)
 Sébastien Dufoor (2010-2012)
 Kylian Hazard (2013-2014)
 Damien Lahaye (2013-2014)
 Henri Munyaneza (2011-2012)
 Baptiste Ulens (2011-2013)
 Yvan Yagan (2008-2010, 2012-2014)

Zie ook
 White Star AC

Externe links
 Officiële site

Brussel
Sport in Sint-Jans-Molenbeek